Gettysburg pode se referir a:

Eventos
Batalha de Gettysburg - batalha da Guerra Civil Americana, ocorrida em Gettysburg, Pensilvânia, de 1 a 3 de julho de 1863.
Discurso de Gettysburg - famoso discurso feito pelo presidente Abraham Lincoln na mesma cidade, alguns meses depois da batalha homônima

Topônimos
Gettysburg (Pensilvânia)
 Gettysburg Battlefield - parque nacional militar administrado pelo National Park Service ("Serviço Nacional dos Parques")
 Gettysburg College - universidade liberal em Gettysburg, Pensilvânia
 Gettysburg Regional Airport - aeroporto na mesma cidade 
Gettysburg (Dacota do Sul)
Gettysburg (Ohio)

Entretenimento
Gettysburg (filme) - filme de 1993 retratando a Batalha de Gettysburg
"Gettysburg" (The Outer Limits) - episódio de The Outer Limits envolvendo a Batalha de Gettysburg
Sid Meier's Gettysburg! - jogo de computador baseado na Batalha de Gettysburg
Gettysburg (jogo) - jogo de tabuleiro

Militar
USS Gettysburg (1858) - navio de guerra, a vapor, da Marinha dos Estados Unidos 
USS Gettysburg (CG-64) - cruzador da Marinha dos Estados Unidos

Desambiguação